Приднепро́вская — топоним или часть топонима:

Россия 
 Приднепровская — станция (как тип населённого пункта) в Кардымовском районе Смоленской области России.
 Приднепровская — остановочный пункт на железнодорожной линии Смоленск — Сухиничи Московской железной дороги.

Украина 
 Приднепровская железная дорога — железная дорога, обслуживающая юго-восток Украины.
 Приднепровская возвышенность — возвышенность в междуречье Днепра и Южного Буга на Украине.
 Приднепровская низменность — низменность на юге Восточно-Европейской равнины на левом берегу Днепра.
 Приднепровская ТЭС — тепловая электростанция в Самарском районе города Днепр.
 Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры — вуз в городе Днепропетровске.